Палата представителей Марокко (, ) является нижней палатой двухпалатного парламента Марокко.

Палата представителей состоит из 395 депутатов (представителей), из которых 315 избираются в многомандатных округах по партийным спискам. 80 мест в палате зарезервировано для национальных меньшинств, женщин и молодежи.

Состав

Нынешний состав

Примечания 

Политика Марокко
Государственное устройство Марокко
Марокко